Jukivți se poate referi la:

 Jukivți, Jmerînka, localitatea de reședință a comunei Jukivți din raionul Jmerînka, regiunea Vinnița, Ucraina
 Jukivți, Lanivți, sat în comuna Berejanka din raionul Lanivți, regiunea Ternopil, Ucraina
 Jukivți, Obuhiv, comună în raionul Obuhiv, regiunea Kiev, Ucraina
 Jukivți, Zboriv, sat în comuna Iarcivți din raionul Zboriv, regiunea Ternopil, Ucraina